Päiväsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Päiväsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Päiväsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Päiväsaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar